Лебедине — назви населених пунктів і водойм в Україні, Білорусі, Росії.

Україна 
 Лебедине — село в Устинівському районі Кіровоградської області
 Лебедине — село в Кобеляцькому районі Полтавської області

Білорусь 
 Лебедине — хутір у Пуховицькому районі Мінської області

Росія 
 Лебедине — село у Спаському районі Приморського краю
 Лебедине — село в Хасанському районі Приморського краю
 Лебедине — село в Нагайбакському районі Челябінської області
 Лебедине — озеро в Приморському краї

Див. також 
Лебединці